Оси́новка — деревня в Невьянском городском округе Свердловской области, Россия. Административно входит в состав Невьянского района.

История 
В XIX и начале XX веков деревня Осиновка входила в состав Шуралинской волости Екатеринбургского уезда Пермской, а затем Екатеринбургской губернии. В 1869 году в Осиновке имелась 1 православная часовня. Согласно подворной переписи 1887 года население деревни состояло из 575 жителей (282 мужчины и 293 женщины), проживавших в 113 дворах. Грамотными были только 23 мужчины и 4 женщины, учащихся — 6. В деревне Осиновке имелось одно промышленное заведение и одна торговая лавка.

География 
Деревня расположена на одноимённой  реке Осиновке, которая запружена в границах деревни. Деревня удалена к северу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 15 км к востоку окружного и районного центра — города Невьянска. Через Осиновку проходит автодорога местного значения Невьянск — Реж. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 21 км. Ближайшие населённые пункты: село Конёво, посёлок Осиновский, деревня Гашени.

Демография 
По переписи 2010 года постоянное население — 157 человек, из них 74 мужчины и 83 женщины. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (94 %).

Долговременная динамика численности населения:

Инфраструктура 
В деревне Осиновка действуют две православные церкви:
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы,
 Церковь Иоанна Предтечи.

В деревне работают фельдшерский пункт и магазин.

Есть мемориал Героям Великой Отечественной войны.

Промышленность 
Основная деятельность жителей — сельское хозяйство и деревообработка.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа